Pol puede referirse a:

Lugares 

 Pol (Baralla), parroquia española del municipio de Baralla, provincia de Lugo, Galicia.
Pol (Lugo), municipio de la provincia de Lugo, Galicia, España.
Pol (nombre), nombre propio de persona derivado de Pablo.
Saint-Pol-sur-Ternoise, comuna del departamento de Paso de Calais, en la región de Norte-Paso de Calais, Francia.
Saint-Pol-sur-Mer, comuna del departamento de Norte, en la región de Norte-Paso de Calais, Francia.
Saint-Pol-de-Léon, comuna del departamento de Finisterre, en la región de Bretaña, Francia.
San Pol de Mar,, pueblo de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.